Julien Levy (1906-1981) – mercante d'arte e proprietario della galleria omonima
Julien Levy – scrittore e regista
...